Open Constitution Initiative, ou Gongmeng, ONG chinoise d'avocats et d'universitaires 
 Orascom Construction Industries (en) une entreprise égyptienne
 Organisation communiste internationaliste
 Organisation de la coopération islamique
 Organisation internationale du café
 OCI - Citoyenneté Indienne d'Outre-Mer

Informatique 
 Code ISO 639-3 de la langue occitane
 Open Catalog Interface, une norme informatique de SAP
 Oracle Call Interface (en)
Open Container Initiative, est une structure de gouvernance ouverte concernant la standardisation des conteneurs.  (en)

Notes 

Code